Открытый чемпионат Катара 2006 — 14-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в катарском городе Доха, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 2 по 7 января.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Роджер Федерер
 Парный турнир —  Альберт Коста /  Рафаэль Надаль

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Роджер Федерер обыграл  Гаэля Монфиса со счётом 6-3, 7-6(5).
 Федерер выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 34-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Федерер второй год подряд побеждает в Дохе.
 Монфис сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный обыграли  Кристофа Рохуса /  Оливье Рохуса со счётом 2-6, 6-3, [10-8].
 Бьоркман выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 43-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мирный выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 26-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мирный во 2-й раз побеждает в Дохе (до этого в 2000 году с Марком Ноулзом).

См. также 
 Открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин
 ATP Тур 2006
 Международная серия ATP
 Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2006

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Катар
Теннис
Январь 2006 года
2006